Das Tennis-Damendoppel der Olympischen Sommerspiele 2016 wurde vom 6. bis 13. August im Centro Olímpico de Tênis ausgetragen.

Olympiasiegerinnen von 2012 waren Serena und Venus Williams, die ihren Titel nicht verteidigen konnten. Olympiasiegerinnen wurden Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina aus Russland. Insgesamt nahmen 32 Doppelpaare an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Trivia 
Beim zweiten Matchball im Tiebreak des zweiten Satzes im Halbfinale wurde Andrea Hlaváčková von Martina Hingis im Gesicht getroffen und erlitt dadurch eine Knochenabsplittering im Augenbereich sowie einen Bruch des Augenbogens und der Nase.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Doppelwettbewerbs auf rio2016.com (englisch)

Einzelnachweise 

Tennis-Damendoppel
2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro
Tennisturnier 2016